Калинино — деревня в Верховажском районе Вологодской области.

Входит в состав сельского поселения Верховское, с точки зрения административно-территориального деления — в Верховский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Верховажья — 17 км, до центра муниципального образования Сметанино — 4 км. Ближайшие населённые пункты — Боровичиха, Костюнинская, Матвеевская.

По переписи 2002 года население — 6 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Верховажского района